Липно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лешненский повят, Великопольское воеводство. Население — 5597 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Гонембице
 Гурка-Духовна
 Гронувко
 Клёнувец
 Короново
 Липно
 Мурково
 Радомицко
 Ратовице
 Смычина
 Сулеево
 Тарговиско
 Вильковице
 Вычёнжково
 Жаково
 Блотково
 Божа-Помоц
 Янополь
 Каролевко
 Марышевице
 Вильково-Гай

Соседние гмины 
 Лешно
 Гмина Осечна
 Гмина Смигель
 Гмина Свенцехова
 Гмина Влошаковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства